Баканора:

 Баканора — посёлок в Мексике, входит в штат Сонора.
 Баканора — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сонора.